El himno nacional de Líbano (árabe: النشيد الوطني اللبناني) es una canción patriótica árabe de tres estrofas compuesta por Wadih Sabrah con letra por Rashid Nakhle. Adoptado desde el 12 de julio de 1927 durante el mandato francés.

Letra

Letra original

En otros alfabetos
{|cellpadding="3"
!Cirilización del árabe
!Hebraización del árabe
!Helenización del árabe
|- style="font-size:80%;"
|Коллона лел уэтӀэн, лел гӀола лел гӀэлэм
МелӀо гӀэйн ел зэмэн, сэйфона уэл кӀэлэм
Сэхьлона уэл гэбэл, мэнбетон лел регал
КӀэулона уэл гӀэмэл фи сэбиле эл кэмал

Коллона лел уэтӀэн, лел гӀола лел гӀэлэм
Коллона лел уэтӀэн

Шэйхона уэл фэта, гӀендэ сӀэуте эл уэтӀэн
Осдо гьабен мэта, сауэрэтна эл фетэн
ШаркӀона кэлбохьо, эбэдэн Лобнан
СӀанэхьо рэббохьо, ле мэда эл эзман

Коллона лел уэтӀэн, лел гӀола лел гӀэлэм
Коллона лел уэтӀэн

БэхӀрохьо бэррохьо, доррэто эл шэркӀэйн
Рефдохьо беррохьо, малеӀо эл кӀотӀбэйн
Есмохьо гӀеззохьо, мондьо канэ эл годуд
Мэгдохьо эрзохьо, рэмзохьо лел холуд

Коллона лел уэтӀэн, лел гӀола лел гӀэлэм
Коллона лел уэтӀэн
|כלנא ללוטן ללעלא ללעלם
מלא עין אלזמן סיפנא ואלקלם
סהלנא ואלג׳באל מנבתן ללרג׳אל
קולנא ואלעמל פי סביל אלכמאל

כּלנא ללוטן ללעלא ללעלם
כּלנא ללוטן

שיכנא ואלפתא ענד צות אלוטן
אסד גּאבן מתא סאורתנא אלפתן
שרקנא קלבה אבדן לבנאן
צאנה רבה למדא אלאזמאן

כּלנא ללוטן ללעלא ללעלם
כּלנא ללוטן

בחרה ברה דרת אלשרקין
רפדה ברה מאלא אלקטבין
אסמה עזה מנדּ כּאןַ אלג׳דוד
מג׳דה ארזה רמזה ללכלוד

כּלנא ללוטן ללעלא ללעלם
כּלנא ללוטן
|<poem>Κολλονα λιλ ουετ̠εν, λιλ γολα λιλ γελεμ
Μιλο γειν ιλ ζεμεν, σειφονα ουελ κ̠ελεμ
Σαχ̇λονα ουελ τζεβελ, μενβιτον λιλ ριτζαλ
Κ̠ευλοναα ουελ γεμελ φη σεβηλι ελ κεμαλ

Κολλονα λιλ ουετ̠εν, λιλ γολα λιλ ουετ̠εν
Κολλονα λιλ ουετ̠εν

Σ̇ειχονα ουελ φετα, γιντ̇ε σ̠ευτι ελ ουετ̠εν
Οστ̇ο γ̇αβιν μετα, σαουερετνα ελ φιτεν
Σ̇αρκ̠ονα κελβοχ̇ο, εβετ̇εν Λοβναν
Σ̠ανεχ̇ο ρεββοχ̇ο, λι μετ̇α ελ ζεμαν

Κολλονα λιλ ουετ̠εν, λιλ γολα λιλ ουετ̠εν
Κολλονα λιλ ουετ̠εν'''

Βεχ̠ροχ̇ο βερροχ̇ο, τ̇ορρετο ελ σ̇ερκ̠ειν
Ριφτ̇οχ̇ο βιρροχ̇ο, μαλιο ελ κ̠οτ̠βειν
Ισμοχ̇ο γιζζοχ̇ο, μονδο κανε ελ τζοτ̇ουτ̇
Μετζτ̇οχ̇ο ερζοχ̇ο, ρεμζοχ̇ο λιλ χολουτ̇Κολλονα λιλ ουετ̠εν, λιλ γολα λιλ ουετ̠ενΚολλονα λιλ ουετ̠εν</poem>
|}

 Traducción al español 
Todos por la patria, la gloria y la bandera
Llenos están los ojos del tiempo de nuestra pluma y nuestra espada
Nuestras costas y montañas son planteles de hombres
Nuestros dichos y hechos son el camino a la perfección.Todos por la patria, por la gloria y la bandiera.Todos por la patria.Nuestros viejos y nuestros jóvenes tienen la voz de la patria
Son leones en el bosque cuando a nuestros muros agreden.
Corazón de nuestro oriente Líbano serás por siempre
Que lo proteja su señor hasta el fin de los tiemposTodos por la patria, por la gloria y la bandiera.Todos por la patria.En su mar, en su tierra, joya de los dos orientes
Su suerte, su virtud desborda hacia los dos polos
Su nombre, su orgullo datan de nuestros abuelos
Su gloria son sus cedros, símbolos de la eternidad.Todos por la patria, por la gloria y la bandiera.Todos por la patria.''

Referencias 

Libano
Símbolos de Líbano
Libano
Música del Líbano
Composiciones en sol mayor